Thomas Girard est un pianiste français, né en 1963 à Avignon, neveu de l'académicien René Girard. Il entre à 14 ans au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il y obtient un premier prix de piano dans la classe de Ventsislav Yankoff et un premier prix à l'unanimité  de musique de chambre dans celle de Geneviève Joy-Dutilleux en 1982, suivis six ans plus tard d'un premier prix au concours international de piano de Palma de Majorque en 1988.

Biographie
Thomas Girard enseigne jusqu'en 2010 au conservatoire de musique des Alpilles, de la Camargue et de la Crau.  Il exerce depuis au sein du conservatoire d'Ouest-Provence .

Répertoire
Son répertoire va de Bach à Dutilleux en passant par Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann, Brahms, Chopin, Liszt, Fauré, Debussy, Ravel, Scriabine, Rachmaninov, Prokoviev, mais sa prédilection va aux auteurs espagnols comme Granados, De Falla, Albeniz et Turina.

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi

Articles connexes
 René Girard
Joseph Girard

Lien externe

Pianiste classique français
Naissance en 1963
Naissance à Avignon